Otto Meyer peut désigner :
 Otto Meyer (1882-?), coureur cycliste allemand
 Otto Meyer (1912-1944), officier dans les Waffen-SS